Volek ist der Familienname folgender Personen:
 David Volek (* 1966), tschechischer Eishockeyspieler, -trainer und -scout
 Jan Volek (Johann das Öchslein, Johannes VII. Volek; vor 1310–1351), böhmischer Adliger (Bischof von Olmütz)
 Miki Volek (1943–1996), tschechischer Rocksänger
 Tomislav Volek (* 1931), tschechischer Musikwissenschaftler

Siehe auch:
 Wollek